Первая лига 1995/1996 () — 62-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 29 июля 1995 года и закончился 12 июня 1996 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1995/1996 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1995/1996 на rsssf.com 

1995/1996
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1995 году
Спорт в Польше в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996